Die Saison 2013 der Volleyball-Europaliga war die zehnte Ausgabe des Wettbewerbs für Männer- und fünfte für Frauenmannschaften. Männer und Frauen spielten vom 13. Juni bis zum 14. Juli. Sieger wurden Belgien bei den Männern und Deutschland bei den Frauen.

Männer

Modus 
Die Vorrunde wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Wie bei der Ausgabe des Turniers im letzten Jahr wurde die Vorrunde in Form von vier Turnieren durchgeführt d. h. in jeder Gruppe trat jede Mannschaft einmal als Gastgeber gegen die anderen Teams aus seiner Gruppe auf. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich neben dem Gastgeber Türkei für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 13. Juli und 14. Juli 2013 in Marmaris (Türkei) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Frauen

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Wie im vorherigen Jahr wurde die Vorrunde in Form von vier Turnieren durchgeführt. Dabei trat jede Mannschaft einmal als Gastgeber gegen die anderen Teams aus seiner Gruppe auf. Die zwei Gruppensieger und der beste Zweite qualifizierten sich neben dem Gastgeber Bulgarien für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 13. und 14. Juli 2013 in Warna (Bulgarien) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)
 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2013
Europaliga